Lorez ist der Familienname folgender Personen:

 Gudula Lorez (1944–1987),  deutsche feministische Verlegerin
 Johann Jakob Lorez (1697–1768), Schweizer reformierter Theologe, Geistlicher und Pädagoge

Siehe auch:
 Lores